Carmelo Russo – calciatore italiano
 Carmelo Russo – personaggio de Il maresciallo Rocca